Ро́берт Пре́стон Ме́зерви (; 8 июня 1918, Ньютон, Массачусетс, США — 21 марта 1987, Монтесито, Калифорния, США) — американский актёр театра и кино, певец.

Молодость 
Роберт Престон родился в Ньютоне, штат Массачусетс, в семье Рут Л. (урождённая Ри) и Фрэнка Уэсли Мезерви, клерка American Express. Окончил среднюю школу в Лос-Анджелесе, после чего поступил в театральную школу Pasadena Playhouse. Во время Второй мировой войны Престон служил в звании первого лейтенанта в должности офицера разведки в военно-воздушных силах США.

В 1940 году женился на актрисе Кэтрин Крэйг. В этом браке прожил всю жизнь.

Карьера 
Престон играл во многих голливудских фильмах, чаще в вестернах. Самым известным из воплощённых им образов считается профессор Гарольд Хилл из фильма «Музыкант» (1962 год), поставленного по одноимённому мюзиклу Мередита Уиллсона (ранее в котором также играл Престон). В 1957 году за исполнение этой роли он получил премию «Тони». Популярность актёра была столь высока, что его фото было опубликовано на обложке журнала «Time» от 21 июля 1958 года. С 1965 года он начал играть в дуэте с Мэри Мартин в мюзикле «I Do! I Do!», за который в 1974 году вновь стал лауреатом «Тони». Престон также исполнил роль Мака Сеннета в бродвейском мюзикле Джерри Хермана «Mack and Mabel».

В 1961 году Престону было предложено сделать запись в рамках программы Президентского совета по физической культуре, одной из целей которой было побудить школьников больше заниматься спортом. Песня Chicken Fat, написанная Мередитом Уиллсоном и исполненная Престоном, была распространена в школах по всей стране и играла для учеников каждое утро.

В 1979 и 1980 годах Престон сыграл главу семейства Хэдли Чисхолма в мини-сериале CBS «The Chisholms». Розмари Харрис исполнила роль его жены Минервы. Персонаж Престона умер в девятом из тринадцати эпизодов сериала. По сюжету Чисхолмы стали жертвами аферы, в результате чего потеряли свою землю в Виргинии. После этого они уехали в Калифорнию, чтобы начать новую жизнь.

Роберт Престон также известен и по другим ролям в кино, в частности по киномюзиклу «Виктор/Виктория» (1982 год), за который он получил номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Его последняя роль в большом кино была исполнена в картине «Последний звёздный боец» (1984 год), в которой он сыграл инопланетянина-вербовщика Центаури, создавшего видеоигру «Звёздный Боец». Престон позже признался, что списал характер Центаури с профессора Гарольда Хилла. Вместе с Мэри Тайлер Мур снялся в фильме «Finnegan Begin Again», показанному по каналу HBO в 1985 году. Свою последнюю роль Престон сыграл в телефильме Насилие! (1986 год).

Роберт Престон умер от рака лёгких 21 марта 1987 года в возрасте 68 лет.

Работы

Спектакли 
 The Male Animal (15 мая 1952 — 31 января 1953)
 Men of Distinction (30 апреля 1953 — 2 мая 1953)
 His and Hers (7 января 1954 — 13 марта 1954)
 The Magic and the Loss (9 апреля 1954 — 1 мая 1954)
 The Tender Trap (13 октября 1954 — 8 января 1955)
 Janus (24 ноября 1955 — 30 июня 1956)
 The Hidden River (23 января 1957 — 16 марта 1957)
 The Music Man (рус. Музыкант) (19 декабря 1957 — 15 апреля 1961)
 Too True to be Good (12 марта 1963 — 1 января 1964)
 Nobody Loves an Albatross (19 декабря 1963 — 20 января 1964)
 Ben Franklin in Paris (27 октября 1964 — 1 мая 1965)
 The Lion in Winter (рус. Лев зимой) (3 марта 1966 — 21 мая 1966)
 I Do! I Do! (5 декабря 1966 — 15 июня 1968)
 Mack & Mabel (6 октября 1974 — 30 ноября 1974)
 Sly Fox (14 декабря 1976 — 19 февраля 1978)

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Умершие от рака лёгкого
Лауреаты премии «Тони»
Киноактёры США